David Thewlis (1963-), un acteur britannique ;
 Dora Thewlis (1890-1976), une suffragette britannique.
Patronyme anglais